ARW steht für:

 IATA-Code des Flughafens Arad in Rumänien
 ISO 639-2 alpha-3-Code für die Sprache der Arawak in Südamerika
 Dateiendung eines von Sony-Digitalkameras verwendeten Datenformats, siehe Rohdatenformat (Fotografie)

ARW ist Abkürzung für:
 Air Refueling Wing, Luftbetankungseinheit, etwa in Illinois, USA
 Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern verbundene Informationsstelle und Verlag in München
 Arbeitsgemeinschaft Rundfunkwerbung, 1990 in der ARD-Werbung aufgegangen
 Army Ranger Wing, eine Spezialeinheit der irischen Streitkräfte

arw ist Abkürzung für:
 Agentur für Rechnungswesen, ein österreichischer Dienstleister im Bereich Rechnungswesen

Abkürzung